Појам Загорица може се односити на:

 Загорица (Топола), насељено место у општини Топола, Република Србија
 Загорица (Добрепоље), насељено место у општини Добрепоље, Република Словенија
 Загорица (Литија), насељено место у општини Литија, Република Словенија
 Загорица (Требње), насељено место у општини Требње, Република Словенија
 Загорица над Камником, насељено место у општини Добрепоље, Република Словенија
 Загорица при Чатежу, насељено место у општини Требње, Република Словенија
 Загорица при Добрничу, насељено место у општини Требње, Република Словенија
 Загорица при Долскем, насељено место у општини Дол при Љубљани, Република Словенија
 Загорица при Ровах, насељено место у општини Домжале, Република Словенија
 Загорица при Великем Габру, насељено место у општини Требње, Република Словенија